Malachiasz – imię męskie
 Malachiasz – autor biblijnej Księgi Malachiasza
 Malachiasz z Armagh – irlandzki duchowny, święty Kościoła katolickiego